Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du  au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Kaia Kanepi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Craybas et Marina Eraković.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2008)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2008
Japon
Sport au Japon en 2008
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008